

Film
 Old Glory – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Old Glory – documentario del 1922 prodotto dalla Prizma
 Vecchie glorie (Old Glory) – cortometraggio di animazione del 1939 diretto da Chuck Jones

Geografia 
 Old Glory – comunità non incorporata dell'Arizona
 Old Glory – comunità non incorporata del Texas